În general o secțiune este o parte a unui obiect, definită de o secționare (tăiere). Noțiunea se poate referi la:

 Secțiune, în matematică și tehnologie este intersecția unui corp cu un plan.
 Secțiune (biologie), în biologie (botanică și zoologie) este un rang de clasificare taxonomică.
 Secțiunea de aur, în matematică este raportul 
 Secțiune eficace (fizică), în fizică este zona în care două particule interacționează.
 Secțiune eficace nucleară, în fizică este zona în care poate apărea o reacție nucleară.
 Secțiune plană, în matematică este intersecția unei suprafețe cu un plan.

Vezi și 
 Secțiune printr-un oraș bolnav
 Profil topografic